Андрей Сергеевич Телюкин (29 мая 1976, Архангельск, СССР) — бывший  российский и немецкий хоккеист.

Клубная карьера 

Воспитанник архангельского «Спартака». Профессиональную карьеру начал в сезоне 1993/1994 в составе «Молота». В Перми защитник провел один сезон, после чего уехал за границу и долгое время выступал в немецких клубах. В 2008 году вернулся в Россию и стал игроком клуба «Нефтехимик». В сезоне 2009/10 выступал за екатеринбургский «Автомобилист». Закончил карьеру в тюменском «Рубине», отыграв за команду сезон 2010/11. С 2011 года выступал за команду «Фиштаун Пингвинз» во Второй Бундеслиге.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Eurohockey.net
 

Хоккеисты России
Хоккеисты Германии
Хоккейные защитники
Хоккеисты КХЛ
Иммигрировавшие в Германию из России
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Ревирлёвен Оберхаузен»
Игроки ХК «Кассель Хаскис»
Игроки ХК «Ганновер Скорпионс»
Игроки ХК «Фюксе Дуйсбург»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Фиштаун Пингвинз»